Элитный квалификационный раунд чемпионата Европы по футболу 2010 среди юношей до 19 лет является вторым квалификационным раундом в финальную часть чемпионата. Команды, занявшие первое место в группах, выходят в финальную часть чемпионата. Все матчи элитного квалификационного раунда прошли в апреле — мае 2010 года.

По результатам первого раунда были сформированы 7 корзин для жеребьевки элитного раунда. В группу элитного раунда не могут попасть команды из одной корзины и команды, уже встречавшиеся в первом квалификационном раунде.

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Группа 7

См. также 
 Первый квалификационный раунд

Ссылки 
 Элитный квалификационный раунд на сайте УЕФА

Э